Пэт Кро́уфорд Бра́ун (, 29 июня 1929 — 2 июля 2019) — американская актриса, снявшаяся в более чем 170 фильмах и сериалах.

Жизнь и карьера 
Пэт Кроуфорд Браун родилась 29 июня 1929 года в Соединённых Штатах Америки в городе Нью-Йорке. Она тётя певицы Кристины Лавин.

Хотя Браун снялась в более ста фильмах и сериалах, она наиболее известна по роли Айды Гринберг, престарелой соседки, алкоголички и любительницы кошек, в первых четырёх сезонах популярного сериала «Отчаянные домохозяйки». После у неё была постоянная роль в мыльной опере «Главный госпиталь».

В кино она снялась в таких фильмах как «Джонни Мисто, мальчик-волшебник», «Действуй, сестра» и «Действуй, сестра 2», а также «Маленькие великаны», «Роми и Мишель на встрече выпускников», «Силы природы», «Сорвиголова», «Застрял в тебе», «Он, я и его друзья», «Уловки Норбита», «Эльвира — повелительница тьмы» и многих других. Она также появилась в таких сериалах как «Закон Лос-Анджелеса», «Квантовый скачок», «Она написала убийство», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Женаты... с детьми», «Большой ремонт», «Скорая помощь», «Справедливая Эми», «Девочки Гилмор» и т. д.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США